Ornes steht für 
 Ornes (Meuse), Gemeinde im Département Meuse, Frankreich
 Ornes (Norwegen), Ort der Gemeinde Luster in der norwegischen Provinz Vestland
 Ørnes, Ort der Kommune Meløy in der norwegischen Provinz Nordland

Siehe auch:
 Orne